

Patronyme
 Léon-Paul Fargue, (1876-1947), est un poète et écrivain français.
 Annie Fargue,  (1934-2011), fut une actrice française.

Autres
 La place Léon-Paul-Fargue est une place de Paris. 
 fargue (voilier): planche ou élément en plastique permettant de fermer la descente.

Voir aussi
 

Homonymie
Homonymie de patronyme